Joaquín Fernández puede referirse a las siguientes personas:

Joaquín Fernández Ayarragaray, arquitecto español
Joaquín Fernández Cortina, religioso español
Joaquín Fernández de Córdoba, militar español
Joaquín Fernández de Leiva, político chileno
José Joaquín Fernández de Lizardi, escritor hispano mexicano
Joaquín Fernández de Madrid y Canal, religioso mexicano
Joaquín Fernández Fernández, político chileno
Joaquín Fernández Garaboa, músico español
Joaquín Fernández Moreno, futbolista español
Joaquín Fernández Portocarrero, militar y cardenal español
Joaquín Fernández Prida, político español